Il singolare maschile  del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Vijay Amritraj che ha battuto in finale Tim Mayotte 3-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Tim Mayotte (finale)
 Scott Davis (secondo turno)
 Mike Bauer (primo turno)
 Leif Shiras (semifinali)

 Tom Gullikson (quarti di finale)
 Brad Drewett (quarti di finale)
 John Sadri (semifinali)
 Danie Visser (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 1984